9-ое молодёжное первенство Украины по футболу проходило с 12 июля 2012 года по 25 мая 2013 года. С этого сезона оно получило новое название — Молодёжный чемпионат Украины. Чемпионом впервые стала молодёжная команда «Заря» (Луганск), вылетели из турнира «Говерла» (Ужгород) и «Металлург» (Запорожье).

Участники 
По итогам сезона 2011/12 молодёжное первенство покинули футбольные клубы:
  
 «Оболонь» — 3-е место в турнирной таблице (15-е место в Премьер-лиге 2011/12)
 «Александрия» — 16-е место в турнирной таблице и в Премьер-лиге 2011/12

Из Первой лиги 2011/12 квалифицировались футбольные клубы:

 «Говерла» — 1-е место
 «Металлург» (Запорожье) — 2-е место

В турнире приняли участие 16 молодёжных команд:

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

Географическое распределение команд

Бомбардиры

Ссылки 
 Первенство среди дублирующих составов 2012/2013 на официальном сайте ПФЛ

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2012/2013
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013